Il doppio  dell'Internazionali di Tennis di Bergamo 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jamie Delgado e Ken Skupski ma hanno deciso di non partecipare.

Karol Beck e Andrej Martin hanno battuto in finale Claudio Grassi and Amir Weintraub 6–3, 3–6, [10–8].

Teste di serie

  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (quarti di finale)
  Jordan Kerr /  Andreas Siljeström (quarti di finale)

  Martin Fischer /  Philipp Oswald (primo turno)
  Alessandro Motti /  Goran Tošić (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis di Bergamo 2013
ATP Challenger Tour 2013